Baarschot (Hilvarenbeek), een kern in de gemeente Hilvarenbeek
Baarschot (Deurne), een buurtschap in de gemeente Deurne
Baarschot (Oosterhout), een buurtschap in de gemeente Oosterhout